Villarreal de Huerva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarreal de Huerva (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villarreal de Huerva (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar